L'edizione 1996 dell'1. divisjon vide le vittoria finali di Lyn Oslo e Haugesund.

Classifica finale

Gruppo 1

Verdetti del gruppo 1 
 Lyn Oslo promosso nella Tippeligaen.
 Odd Grenland qualificato per i play-off (poi persi contro il Sogndal.
 Harstad qualificato per i play-out.
 Jevnaker, Tromsdalen, Ullern, Elverum, Stålkameratene e Mjøndalen retrocesse nella 2. divisjon.

Gruppo 2

Verdetti del gruppo 2 
 Haugesund promosso nella Tippeligaen.
 Sogndal qualificato per i play-off (poi vinti contro l'Odd Grenland.
 Byåsen qualificato per i play-out.
 Fana, Strindheim, Nardo, Vidar, Åsane e Fyllingen retrocesse nella 2. divisjon.

Note

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1996
Campionato norvegese di calcio